Al-Mughajjir – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, w gubernatorstwie Dżanin
 Al-Mughajjir – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, w gubernatorstwie Ramallah